Resultats del Gran Premi d'Holanda de Fórmula 1 de la temporada 1985, disputat al circuit de Zandvoort, el 25 d'agost del 1985.

Aquesta fou l'última vegada que s'ha disputat la cursa de F1 als Països Baixos, abans del retorn del gran premi en 2021.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 11. 074

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 16. 538 (a la volta 57)

Referències 

 

Holanda
1985